Vaticaans voetbalelftal (mannen)
 Vaticaans voetbalelftal (vrouwen)